Evdem je lahko:

 Evdem z Rodosa, filozof,
 Evdem (zdravnik), ime več antičnih zdravnikov.